Болдуин може да се отнася за:
 Болдуин, селище в Съединените щати

 Хора
 Адам Болдуин (р. 1962), американски актьор
 Алек Болдуин (р. 1958), американски актьор
 Даниъл Болдуин (р. 1960), американски актьор
 Джеймс Болдуин (1924 – 1987), американски писател
 Джеймс Марк Болдуин (1861 – 1934), американски психолог
 Стенли Болдуин (1867 – 1947), английски политик
 Стивън Болдуин (р. 1966), американски актьор
 Уилям Болдуин (р. 1963), американски актьор

 Окръзи в Съединените щати
 Болдуин (окръг, Алабама)
 Болдуин (окръг, Джорджия)

Вижте също 
 Болдуин Парк (пояснение)